Der Begriff Microlink steht für:

 MicroLink (Unternehmen), ein baltischer IT-Konzern
 MicroLink, ein geschützter Markenname der in Aachen ansässigen devolo AG.